

Nom 
Ilm peut désigner :
 Ilm, une rivière d'Allemagne qui coule en Thuringe, traverse Weimar et se jette dans la Saale ;
 Ilm, dans la mythologie nordique, un des fils d'Odin ;
 Ilm, en arabe, un savoir, une connaissance ou une science.

Sigles 

ILM est un sigle qui peut signifier :
 immeuble à loyer modéré ;
 Industrial Light & Magic ;
 Information Lifecycle Management, un terme anglais faisant référence à la gestion du cycle de vie de l'information ;
 Institut lumière matière de Lyon, un laboratoire de recherche ;
 Institution libre de Marcq-en-Barœul, devenue aujourd'hui Marcq Institution.